Kiss Unplugged — концертный альбом американской рок-группы Kiss, вышедший в 1996 году, записан на шоу MTV Unplugged 9 августа 1995 года.

Об альбоме 
Пол Стэнли и Джин Симмонс связались с бывшими участниками группы, Эйсом Фрэйли и Питером Криссом, и пригласили их принять участие в выступлении. Реакция фанатов на появление Фрэйли и Крисса была настолько положительной, что в 1996 году последовало воссоединение Kiss в оригинальном составе, впервые с 1980 года.

Это было единственное выступление оригинального состава Kiss без грима, а также единственный раз, когда Фрэйли и Крисс были на одной сцене с Эриком Сингером и Брюсом Куликом.

Концерт был издан на CD и DVD в 1996 году, а также как часть Kissology Volume Three: 1992–2000 в более полной версии; в частности, были добавлены «Hard Luck Woman» (с Полом Стэнли на вокале), «Heaven's on Fire», «Spit», «C'mon and Love Me» и кантри-версия «God of Thunder».

Отзывы критиков 
Allmusic поставил альбому три звезды из пяти:
«Они превзошли все ожидания; учитывая их новообретённую энергию, обаяние и любовь к музыке, их выступление послужило катализатором для начала успешного мирового реюньон-тура» — Allmusic

Список композиций

Участники записи 
 Пол Стэнли — акустическая гитара, ведущий вокал
 Джин Симмонс — акустическая бас-гитара, ведущий вокал
 Брюс Кулик — акустическая гитара
 Эрик Сингер — ударные, бэк-вокал
а также
 Эйс Фрэйли — акустическая гитара, вокал
 Питер Крисс — ударные, вокал
 Филл Эшли — клавишные в «Every Time I Look at You»
 Джон Гриндстафф — дирижёр; аранжировки в «Every Time I Look at You»

Чарты 

Альбом

Сингл

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 Kiss FAQ — Kiss Unplugged

Концертные альбомы Kiss
Концертные альбомы 1996 года
Концертное видео
Альбомы MTV Unplugged
Альбомы Mercury Records
Альбомы США
Альбомы на английском языке